Pleasant Valley Township (Illinois)
Pleasant Valley Township (Missouri)
Pleasant Valley Township (comté de Carroll, Iowa)
Pleasant Valley Township (comté de Cerro Gordo, Iowa)
Pleasant Valley Township (comté de Fayette, Iowa)
Pleasant Valley Township (comté de Johnson, Iowa)
Pleasant Valley Township (comté de Scott, Iowa)
Pleasant Valley Township (comté de Webster, Iowa)